Métral ist der Familienname folgender Personen:

 Maurice Métral (1929–2001), Schweizer Schriftsteller
 Quentin Métral (* 1995), Schweizer Beachvolleyballspieler

Siehe auch:
 Metral